De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2001 bij de mannen werden voor de 100e keer gehouden. De als nummer 1 geplaatste Braziliaan Gustavo Kuerten won het toernooi door de Spanjaard Àlex Corretja in de finale met 6-7(3), 7-5, 6-2, 6-0 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finaleronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2001